Еманвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Еманвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена